River Plate puede referirse a varios clubes deportivos

Club Atlético River Plate; argentino.
Club Atlético River Plate (fútbol femenino); argentino.
Club Atlético River Plate (futsal); argentino.
Club Atlético River Plate (handball); argentino.
Club Atlético River Plate de Embarcación; argentino.
Club Atlético River Plate; uruguayo.
River Plate Football Club; uruguayo (desaparecido).
Club Atlético River Plate (Riobamba); ecuatoriano (desaparecido).
River Plate Ponce; puertorriqueño (afiliado al club argentino homónimo).
Club River Plate; paraguayo.
River Plate Aruba; arubeño.
Sociedade Esportiva River Plate; brasileño.
Colón River Plate FC; panameño (desaparecido).

River Plate también puede referirse a:
 Live at River Plate; DVD del grupo de rock australiano AC/DC.